Сен-Жени́-д’Йерса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Йерсак. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16320.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-западу от Парижа, в 100 км южнее Пуатье, в 16 км к северо-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 862 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 538 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 416 были экономически активными, 122 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 416 активных работали 380 человек (213 мужчин и 167 женщин), безработных было 36 (9 мужчин и 27 женщин). Среди 122 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 52 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта